Telonemia — відділ еукаріот, утворює сестринську кладу до супергрупи Sar. Також висловлюється припущення, що, можливо, це перехідна група між гетеротрофними та фотосинтетичними видами супергрупи SAR.

Поширення та характеристика 
Представники групи виявлені у морській воді, але сліди їхнього ДНК виявлені і в прісних водоймах. Це одноклітинні організми розміром 4-16 мкм. Види Telonemia є гетеротрофними хижаками, які харчуються широким спектром бактерій і фітопланктоном від піко- до нанорозмірів. Самі ж Telonemia служать поживою для зоопланктону.

Класифікація 
Офіційно описано лише два види у двох родах, але послідовності ДНК, зібрані з морської води, дозволяють припустити, що існує ще багато видів, які ще не описані:

 клас Telonemea Cavalier-Smith 1993 [Telonemia Shalchian-Tabrizi 2006]
 порядок Telonemida Cavalier-Smith 1993
 родина Telonemidae Cavalier-Smith 1993
 рід Lateronema Cavalier-Smith 2015
 вид Lateronema antarctica (Thomsen 2005) Cavalier-Smith 2015 [Telonema antarctica Thomsen 1992]
 рід Telonema Griessmann 1913
 вид Telonema subtile Griessmann 1913 [Telonema subtilis Griessmann, 1913]

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки Telonemia:

Посилання 
 Taxonomy, from the Taxonomy Browser of the National Center for Biotechnology Information.
 Images, etc. from iSpecies.org

Diaphoretickes